Jamie Anderson – golfista scozzese
Jamie Anderson – snowboarder statunitense
Jamie Anderson – cantante statunitense
Jamie Anderson – attore statunitense